Bruno & Marrone Vol. 2 é o segundo álbum da dupla sertaneja Bruno & Marrone, lançado em 1995, trazendo em seu repertório os sucessos "Favo de Mel", "Fruto especial" e "Goiás é Mais".

Faixas 

Álbuns de 1995
Álbuns de Bruno & Marrone
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Warner Music Brasil